El Palomar – città dell'Argentina
 El Palomar – comune della Spagna

Pagine correlate 
Palomar